Hohmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Wohnstättenname zu mittelhochdeutsch hōhe, hœhe mit der Bedeutung „Höhe. Anhöhe“ und -mann für jemanden, der an einer höher gelegenen Stelle wohnte.
 Übername zu mittelhochdeutsch hōch mit der Bedeutung „hoch; stark, laut, vornehm, stolz“. 
 Durch Zusammenziehung entstandene niederdeutsche Variante von Hofmann.

Namensträger 
 Andreas Hohmann (* 1957), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Andreas W. Hohmann (* 1968), deutscher Verleger und Hochschullehrer
 B. Bachmann-Hohmann (vor 1840–nach 1866), österreichischer Militärmaler, Lithograf und Grafiker
 Bastian Hohmann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Christian Heinrich Hohmann (1811–1861), fränkischer Komponist, Musikpädagoge und Violinschulverfasser
 Christiane Hohmann (* 1964), deutsche Diplomatin
 Christine Hohmann-Dennhardt (* 1950), deutsche Richterin und Politikerin (SPD)
 Dania Hohmann (* 1974), deutsche Theaterregisseurin
 David Hohmann (* 1976), deutscher Bühnenbildner

 Florian Hohmann (1823–1888), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages des Regierungsbezirks Kassel 
 Friedrich Gerhard Hohmann (* 1928), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer 
 Georg Hohmann (1880–1970), deutscher Orthopäde und Chirurg
 Hadiya Hohmann (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Hasso Hohmann (* 1943), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Heinrich Hohmann (1820–1876), Bürgermeister, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages des Regierungsbezirks Kassel 

 Henry Hohmann (* 1962), trans Aktivist und Kunsthistoriker
 Joachim S. Hohmann (1953–1999), deutscher Schriftsteller und Verleger

 Lew Hohmann (* 1944), deutscher Filmemacher und Filmwissenschaftler
 Lothar Hohmann (* 1963), deutscher Schauspieler
 Manfred Hohmann (* 1950), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Marinus Hohmann (* 2004), deutscher Schauspieler
 Martin Hohmann (* 1948), deutscher Politiker (CDU/AfD)

 Patrick Hohmann (* 1950), Schweizer Unternehmer und Pionier der Bio-Baumwolle 
 Peter Hohmann (1663–1732), Handels- und Ratsherr in Leipzig
 Peter Hohmann (Autor) (* 1978), deutscher Autor
 Ruth Hohmann (* 1931), deutsche Jazzsängerin
 Siegfried Hohmann (* 1932), deutscher Schmied und Volkskammerabgeordneter  
 Tilla Hohmann (1898–1991), deutsche Schauspielerin
 Thorsten Hohmann (* 1979), deutscher Pool-Billardspieler
 Ulf Hohmann (* 1963), deutscher Verhaltensforscher
 Walter Hohmann (1880–1945), deutscher Ingenieur
 Walther Hohmann (1883–nach 1942), deutscher Geschichtsdidaktiker und Nationalsozialist

Siehe auch 
 Homan
 Homann

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname